New York Nationals is de naam van verschillende voetbalclubs in de Verenigde Staten.

 New York Nationals (1927) : Een Amerikaanse voetbalclub die bestond in 1927 tot 1930
 New York Nationals (1984) : Een Amerikaanse voetbalclub die bestond in 1984